Lalisa Manobal (; nascida Pranpriya Manobal (); Buri Ram, ), mais conhecida pelo nome artístico Lisa (), é uma rapper, cantora, compositora e dançarina tailandesa. É popularmente conhecida por ser integrante do girl group sul-coreano Blackpink, tendo estreado nele em 2016 através da YG Entertainment. Lisa fez sua estreia solo com o single álbum Lalisa em setembro de 2021, que inclui o single de mesmo nome.

Vida e carreira

Início da vida e início da carreira 
Nascida Pranpriya Manobal em 27 de março de 1997 na província de Buriram, Tailândia, mais tarde, ela mudou legalmente seu nome para Lalisa, que significa "aquele que é louvado", a conselho de uma cartomante, a fim de trazer prosperidade. Como filha única, ela foi criada por sua mãe tailandesa e seu padrasto suíço. A mãe de Lisa se chama Chitthip Brüschweiler. Seu padrasto é Marco Brüschweiler, um chef renomado, atualmente ativo na Tailândia. Lisa concluiu o ensino médio na Praphamontree School I e ​​II.

Depois de começar as aulas de dança aos quatro anos de idade, ela competiu regularmente em concursos de dança ao longo de sua infância, incluindo em "To Be Number One", e juntou-se à equipe de dança de onze membros We Zaa Cool ao lado de BamBam do Got7. Em setembro de 2009, o grupo entrou na competição LG Entertainment Million Dream Sanan World transmitida no Channel 9 e ganhou o prêmio "Special Team". Lisa também participou de um concurso de canto como representante escolar do "Top 3 Good Morals of Thailand", organizado pelo Centro de Promoção Moral no início de 2009, onde terminou como vice-campeã.

Em 2010, Lisa, de 13 anos, fez um teste para ingressar na gravadora sul-coreana YG Entertainment na Tailândia. Desde jovem, Lisa se interessou pela indústria do K-pop, admirando artistas como Big Bang e 2NE1, e desejava um dia seguir um caminho semelhante. Entre os 4.000 candidatos, ela foi a única pessoa a se qualificar, o que levou o então CEO, Yang Hyun-suk a oferecer a Lisa a chance de se tornar uma trainee da YG Entertainment. Lisa também impressionou um dos jurados, Danny Im do 1TYM, nas audições, com ele mais tarde elogiando sua confiança no palco e sua atitude fora do palco.

Em 2011, Lisa mudou-se para a Coreia do Sul para iniciar seu treinamento formal como trainee, que durou cinco anos. Ela se juntou oficialmente à gravadora como sua primeira trainee não etnicamente coreana em 11 de abril de 2011. Em novembro de 2013, ela apareceu no videoclipe de Taeyang para o single "Ringa Linga", onde ela foi uma das dançarinas de fundo, ao lado de membros do iKon e Winner. Em março de 2015, Lisa realizou seu primeiro trabalho de modelo para a marca de moda de rua Nona9on, seguindo a marca de cosméticos sul-coreana Moonshot em 2016.

2016–presente: Estreia com Blackpink e empreendimentos solo 

Em agosto de 2016, Lisa estreou como uma das quatro membros do girl group sul-coreano Blackpink, bem como a primeira não etnicamente coreana a estrear na agência. Blackpink estreou com o single álbum Square One com os singles principais "Whistle" e "Boombayah". "Whistle" alcançou um "all-kill" perfeito, liderando todas as paradas sul-coreanas na estreia. Até outubro de 2020, o grupo havia lançado dois álbuns de estúdio, Blackpink in Your Area e The Album, três extended plays, Blackpink, Square Up e Kill This Love, e dois singles álbuns, Square One e Square Two.

Lisa foi escalada pelo programa militar de variedade da MBC Real Man 300, como membro permanente do programa como parte da edição da Academia do Exército da Coreia de 21 de setembro de 2018 em diante. O programa marcou seu primeiro papel permanente em um programa de televisão desde a estreia. Sua aparição lhe rendeu um prêmio não oficial intitulado "Personagem do Ano" no MBC Entertainment Awards de 2018. 

Em 5 de novembro de 2018, ela lançou seu canal no YouTube, Lilifilm Official, com foco em viagens e estilo de vida ao lado de apresentações de dança. Em julho de 2019, ela tinha mais de 1,3 milhão de assinantes e recebeu um Botão de Ouro do YouTube. Notavelmente, um dos vídeos de performance de dança se tornou viral em 2020 devido a um meme em que as tampas de tela de suas pernas eram justapostas no torso de um personagem ou figura pública, muitas vezes com a legenda "Did it work?" (em português: Funcionou?). Celebridades incluindo Dolly Parton, Stephen Colbert, James Corden, Luke Evans e Lil Nas X também participaram do meme, postando fotos deles com as pernas de Lisa. 

Já com composições Lisa começou no seu período de trainne onde precisava criar letras para algumas de suas avaliações, e apesar de sempre criar coreografias como a mesma deixa claro no documentário de seu grupo da Netflix, as composições nunca foram muito comentadas ainda mais no começo da carreira. Ela nunca recebeu os devidos créditos de sua agência, mais é possível ver seus talentos com composição no cover de seu grupo de Sure Thing que está disponível no youtube, onde ela e Jennie, outra integrante adicionaram próprios raps na música, e em 2021 em sua colaboração com Ozuna, Megan The Stallion e DJ SNAKE onde finalmente foi creditada como umas das compositoras. 

Em março de 2020, Lisa serviu como mentora de dança em todo o programa de sobrevivência de grupo feminino chinês da iQIYI Youth With You 2. Em fevereiro de 2021, ela retornou como mentora de dança para a terceira temporada do programa de sobrevivência de grupo masculino chinês da iQIYI Youth With You 3. 

Em 19 de abril de 2021, um funcionário da YG Entertainment revelou ao meio de comunicação sul-coreano The Korea Herald que Lisa iria estrear como a terceira solista de seu grupo e está trabalhando duro em seu álbum com cronogramas posteriormente anunciados oficialmente por meio de um aviso. Em 12 de julho, por meio da Star News, sua gravadora revelou que as filmagens de seu videoclipe estão em andamento.

Em 25 de agosto, foi anunciado que Lisa lançará oficialmente seu primeiro single álbum Lalisa e sua faixa-título de mesmo nome em 10 de setembro.

Vida pessoal 
Lisa é multilíngue e fala fluentemente tailandês, inglês, coreano e japonês, além do básico de chinês.

Lisa têm vários animais de estimação sendo eles: Léo, Luca, Lily, Louis e Lego. Sendo esses seus gatos e um cachorrinho chamado LOVE, assim formando a “L family”.

Outros empreendimentos

Endossos 
Por meio de seu trabalho como modelo para a marca de cosméticos sul-coreana Moonshot, ela se tornou a embaixadora da marca na China em 21 de março de 2018. 

Em 25 de julho de 2019, Lisa se tornou a embaixadora da marca e apresentadora exclusivamente para a nova coleção lançada na Tailândia, onde seis dos produtos incluem a assinatura de Manobal como parte da embalagem. Em 28 de março de 2019, Lisa assinou seu primeiro contrato de endosso solo para a AIS Thailand, a maior operadora de telefonia móvel GSM da Tailândia. Lisa se tornou a apresentadora de marca mais bem paga da AIS. Além disso, sua campanha publicitária se tornou o comercial com melhor classificação na Tailândia. Em 11 de maio de 2019, Lisa se tornou a apresentadora de marca para o Samsung Galaxy S10 na Tailândia. Seu primeiro material promocional da marca foi lançado no dia 14 de maio. O jogo para celular Ragnarok M: Eternal Love tem Lisa como modelo de endosso e aparece como personagem no servidor "Midnight Party" de 24 de julho de 2019 em diante. 

Em janeiro de 2020, Lisa se juntou ao colega de gravadora Mino do Winner como modelo de endosso para a linha de roupas My Shelter da temporada SS20 da marca de roupas esportivas Adidas. Com a recente popularidade de Lisa na China por meio de sua aparição no programa Youth With You 2 da iQIYI como mentora de dança, ela foi revelada como a nova porta-voz da marca na China para a empresa de amaciantes D&G Downy em 13 de maio. Ela logo se tornou a nova porta-voz de uma das maiores empresas de laticínios da China, a marca de iogurte chinês da Mengniu Dairy, Zhengouli. Em 27 de junho, a Tencent Games anunciou Lisa como a mais nova porta-voz da Supercell na China para seu videogame móvel, Brawl Stars. Em outubro de 2020, o MAC, de propriedade da Lauder, nomeou Lisa como sua mais nova embaixadora global da marca. Ela se tornou o rosto de suas coleções renomadas e campanhas importantes, bem como musa de projetos de inovação.  "Sempre confiante e nunca fugindo dos riscos, ela representa nosso compromisso em celebrar a individualidade e a autoexpressão acima de tudo", explicou o vice-presidente sênior e diretor criativo global, Drew Elliott. “Mal podemos esperar que seus fãs vejam o que ela tem reservado para eles por meio de nossa colaboração”. 

Em 22 de fevereiro de 2021, Lisa foi anunciada como endossante do smartphone Vivo S9. Ela também foi endossante do smartphone Vivo S7 em 2020.

Moda e fotografia 
Em janeiro de 2019, Lisa se tornou a musa de Hedi Slimane, o diretor artístico, criativo e de imagem da Celine, uma marca francesa de luxo. Em setembro de 2020, ela foi anunciada como sua embaixadora global. Ela foi apresentada na campanha Essentials da marca em junho de 2020, filmada pelo diretor criativo Hedi Slimane e foi amplamente fotografada em roupas e acessórios da Celine  Em um comunicado, a marca disse: “Temos o prazer de anunciar a colaboração contínua de Celine com Lisa, que representará a casa como Embaixadora Global”.

No mesmo ano, em novembro, a Penshoppe revelou que Lisa havia se juntado à família Penshoppe como sua mais nova embaixadora. Além disso, em 24 de julho de 2020, Lisa foi oficialmente selecionada como a mais nova embaixadora da marca representando a Bulgari, uma marca italiana de luxo. Como embaixadora da Bulgari, ela participou das campanhas digitais das coleções "Serpenti" e "Bzero One". 

Em 16 de fevereiro de 2021, Lisa se juntou ao júri convidado para a premiação de moda francesa ANDAM.

Através da YG Entertainment, Lisa lançou um photobook de edição limitada intitulado "0327" composto inteiramente com fotos tiradas por uma câmera de filme. O álbum de fotos foi lançado no dia do aniversário dela em 2020. O segundo volume foi lançado no ano seguinte, em 27 de março de 2021.

Filantropia 
Em 17 de setembro de 2019, após uma chuva torrencial causada por uma monção ter causado inundações em 32 províncias tailandesas, o blogueiro de beleza tailandês Koi Onusa, um parente de Lisa, revelou que Lisa havia doado ฿100.000 para o fundo do ator tailandês Bin Bunluerit para ajudar os evacuados nas inundações como ajuda para desastres.

Em setembro de 2021, Lisa expressou interesse em ingressar em um programa social liderado pela Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional em parceria com a YG Entertainment para a província de Buriram, e logo lançou uma conta online para ajudar a coletar doações. A parceria entre a fundação e a YG Entertainment visa construir um complexo cultural de 160 metros quadrados na Escola Non Suwan Phitthayakhom em Buriram, entre outras coisas, que inclui o fornecimento de computadores, projetores e outros equipamentos multimídia para a escola e estabelecer uma academia de dança de K-pop com equipe por instrutores locais.

Impacto e influência 
Lisa tem sido frequentemente citada como uma influência para outras pessoas que trabalham na mesma área que um músico na indústria musical sul-coreana. Por meio de entrevistas, a ex-integrante do girl group Nature, Gaga e a integrante do Hot Issue, Mayna, revelaram Lisa como suas modelos a seguir.

Em abril de 2019, ela se tornou o ídolo de K-pop mais seguido no Instagram, com 17,4 milhões de seguidores na época. Em abril de 2021, ela se tornou o primeiro e único ídolo de K-pop a acumular 50 milhões de seguidores, enquanto ela continua a estabelecer registros de engajamento e contagem de seguidores na plataforma.Enquanto Lisa conseguiu sua primeira capa de revista solo para a edição de maio de 2019 da Harper's Bazaar Tailândia, MEI, uma distribuidora da Harper's Bazaar, relatou que todas as 120.000 cópias impressas em estoque estavam esgotadas. Foi relatado que, em média, 30.000 exemplares são normalmente impressos, e celebridades conhecidas têm uma média de 60.000 exemplares impressos. Porém, apesar de vender 120.000 exemplares, a demanda do público ainda não foi atendida. 

Após a participação de Lisa no Desfile de Moda Celine para a coleção masculina primavera verão 2020 em Paris, França, durante a Paris Fashion Week, Lyst relatou que as pesquisas globais pela bolsa Triomphe da Celine aumentaram 66% em 28 de junho de 2019, depois que ela publicou uma imagem do estilo em suas redes sociais, atraindo a atenção do público. 

De acordo com a "Pesquisa Internacional da Onda Coreana 2021" conduzido pelas organizações Ministério da Cultura, Esportes e Turismo e Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional, Lisa foi listada como um dos vinte "Cantores Coreanos Mais Populares no Exterior" ao lado dos músicos sul-coreanos G-Dragon, IU, Psy, Blackpink e muito mais. A pesquisa coletou dados em 18 países em todo o mundo, incluindo China, Índia, Austrália, África do Sul e Rússia. Um total de 8,500 homens e mulheres com idade entre 15 e 59 anos participaram da pesquisa.

O anúncio de Lisa como o primeiro ídolo feminino de K-pop da MAC Cosmetics a ser indicada como Embaixadora da Marca Global gerou US$1,83 milhão em MIV®, com o anúncio da MAC gerando US$506 mil em MIV® - representando seu posto de marca principal em 2020 e tornando-as uma das melhores colaborações de beleza do ano. Sua postagem de anúncio no Instagram como Embaixadora Global da MAC Cosmetics recebeu mais de 5,7 milhões de curtidas e 74.000 comentários. Notou-se que suas parcerias parecem genuínas, já que ela frequentemente apresenta as mesmas marcas em seus canais de mídia social. O sucesso de seus endossos e parcerias foi parcialmente atribuído a essa autenticidade. Por causa de seu poder de influência e potencial de marketing, Lisa tem sido usada como um exemplo de mudança de estratégias promocionais na indústria da moda e maquiagem.

Seu impacto se estende a outros artistas da indústria musical. A canção "Tomboy", de Destiny Rogers, teve um aumento de 1939% nas transmissões na atualização diária do Spotify após uma apresentação de dança de Lisa em seu canal no YouTube usando-a. Pouco depois de a apresentação ter sido carregada no Youtube, a música de Rogers e o EP Tomboy entraram nas paradas do iTunes e Apple Music em vários países e, no Spotify, a música alcançou o Top 200 e o top 10 da lista de reprodução Viral 50 das Filipinas. A própria Rogers reconheceu a situação no Twitter e agradeceu a Lisa por revitalizar a música. Lisa foi elogiada pelo primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, por promover a cultura tailandesa em seu videoclipe "Lalisa".

Discografia

Single álbuns

Singles

Filmografia

Televisão

Prêmios e indicações

Recordes Mundiais

Ligações externas 

 Site oficial de Blackpink
 

 
Nascidos em 1997
Naturais de Buri Ram (província)
Membros de Blackpink
Artistas da YG Entertainment
Cantoras da Tailândia
Rappers da Tailândia
Lisa
Dançarinos da Tailândia
Modelos da Tailândia
Cantores de língua coreana da Tailândia
Cantores de língua inglesa da Tailândia
Cantores de K-pop da Tailândia
Tailandeses expatriados na Coreia do Sul